By the Light of the Silvery Moon steht für:

 By the Light of the Silvery Moon (Lied), Song von Gus Edwards und Edward Madden (1909) 
 By the Light of the Silvery Moon, Originaltitel von Heiratet Marjorie?, US-amerikanischer Film von David Butler (1953)